Ю́рий Григоря́н:

 Григорян, Юрий Алексеевич — российский нейрохирург. Руководитель Федерального центра нейрохирургии. Доктор медицинских наук, профессор.
 Григорян, Юрий Суренович (род. 1946) — советский и российский художник. Член Союза художников СССР (1979—1991), Заслуженный художник России (2006), член-корреспондент Российской академии художеств (с 2010).
 Григорян, Юрий Эдуардович (род. 1965) — российский архитектор.
 Григорян, Юрий Юрьевич (род. 1977) — российский художник.
 Григорян, Юрий — советский актёр.
 Григорян, Юрий — белорусский спортсмен, призёр чемпионата Белоруссии по рукопашному бою.